Фехервар (, от Fehér — белый, vár — крепость, город):
 Белгород-Днестровский — город на территории современной Украины, ранее входил в состав Румынии.
 Фехервар — город, первая столица венгерского государства, прообраз города Секешфехервар.
 «Фехервар» — венгерский футбольный клуб из города Секешфехервар.

 «Фехервар АВ19» — венгерская хоккейная команда из города Секешфехервар.
  — венгерская женская гандбольная команда из города Секешфехервар.
  — венгерский баскетбольный клуб из города Секешфехервар.

См. также 
 Дьюлафехервар